Maenza – comune italiano della provincia di Latina
 Vincenzo Maenza – ex lottatore italiano
 Vincenzo Maenza – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano